Anyi peut désigner :
 l’anyi ou agni, langue kwa parlée en Côte d'Ivoire et au Ghana ;
 les Anyis ou Agnis, groupe ethnique de Côte d'Ivoire et du Ghana ;
 le xian d'Anyi, district administratif de la province du Jiangxi en Chine.

Voir aussi